Julius Donath ist der Name folgender Personen:

* Julius Donath (Mediziner, 1849) (1849–1944), österreichischer Neurologe und Hochschullehrer
 Julius Donáth (Bildhauer) (1850–1909), ungarischer Bildhauer
 Julius Donath (Mediziner, 1870) (1870–1950), österreichischer Internist und Hochschullehrer